Krautgraben ist der Name folgender Orte:

 Krautgraben (Gemeinde Gerersdorf-Sulz), Ortsteil von Gerersdorf-Sulz, Bezirk Güssing, Burgenland
 Krautgraben (Gemeinde Landl), Ortsteil von Landl, Bezirk Liezen, Steiermark